Irena Paskali (* 1969 in Ohrid, Jugoslawien) ist eine zeitgenössische nordmazedonische Künstlerin, die insbesondere durch ihrer Werke mit sozio-politischem Hintergrund provoziert.

Leben 
Paskali lebt und arbeitet in Skopje und Köln. Sie wuchs in Skopje, im heutigen Nordmazedonien auf. Sie studierte zunächst an der Faculty of Natural Sciences und an der Faculty of Fine Arts, Skopje, bevor sie ihr Postgraduierten Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln aufnahm, das sie 2007 abschloss.
 2007: MFA, Kunsthochschule für Medien Köln
 2000: BFA, Akademie der Bildenden Künste, Skopje
 1995: BFA, Universität der Naturwisschenaften, Skopje

Künstlerisches Schaffen 
Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht stets der Mensch. So beschäftigt sie sich mit der Zerrissenheit der Kulturen und Religionen, Fragen der Identität und Verfremdung.  Themen, die sie in ihrer Heimat hautnah erlebte und die sie im Ausland weiter begleiten.
Seit 2001 hat sie an zahlreichen Ausstellungen, Festivals und Artists-in-Residence-Programmen teilgenommen, neben ihrem Heimatland Mazedonien u. a. in Deutschland Österreich, USA, Serbien, Bulgarien, England und Anfang 2007 mit der Einzelausstellung „Urban Landscape“ in der Cité Internationale des Arts Paris. Irena Paskali arbeitet mit vielen Medien: mit Fotografie, Druck, Video und verschiedenen Materialien, die sie zu Installationen zusammenführt.

Irena Paskalis Projekt „At this Bottom“ etwa ist eine kurze dokumentarische Geschichte über das Zusammenleben von Menschen, die den zwei größten Religionen angehören - Christen und Muslime. Es ist eine Geschichte über die Absurdität der  gegenseitigem Intoleranz im alltäglichen Zusammentreffen von Menschen, die dazu verurteilt sind, in einem begrenzten geographischen Raum ein gemeinsames Leben zu führen. Dabei wird auch der ewige Konflikt der kulturellen Unterschiede thematisiert, aber vor allem wird der Akzent auf die Gemeinsamkeiten der großen Religionen gesetzt, die für unverbesserliche Optimisten,  Momente des gegenseitigen Annäherns bedeuten könnten.  Diese Gemeinsamkeiten werden über dokumentarische Aufnahmen von religiösen Feierlichkeiten dargestellt:  Ähnlichkeiten in den Ritualen, in dem Feiern der wichtigen religiösen Feste, in der Sehnsucht nach Glauben, aber auch Ähnlichkeiten im wechselseitigen Zerstören und Leiden. „At this Bottom“, zeigt den Wandel, den das soziale Zusammenleben unterworfen ist und dessen Einfluss auf die Werte dieser Gesellschaften. Zufällig gewählte Teilnehmer werden gezeigt, um die größtenteils vorherrschende, dunkle Atmosphäre zu demonstrieren, und Paskali nimmt die Rolle der allgegenwärtigen Erzählerin ein. Aber die Autorin geriert sich weder als Kritikerin oder Richterin; Durch ihre Anwesenheit erarbeitet und zeigt sie (un)beabsichtigt die psychologischen und soziologischen Probleme des „alltäglichen“ Menschen auf.

Preise und Auszeichnungen 
 2009: Mittweida, (Deutschland), „Swan Lake Moving Image & Music Awards“ in der Kategorie: Animation
 2009: Belgrad, (Serbien), „Small Format“, Kultur Centar Grocka - Belgrad
 2006: Bremen, (Deutschland); „Uggacchanta“ International University Bremen (Jacobs University);  Dritter Preis
 2004: Antalya, (Türkei), „Antalya Short Film Festival“ Antalya Golden Orange; Best Documentary Award
 2004: London, (GB), „Halloween Film Festival“, Institut of Contemporary Arts; 3rd Pangaea Award
 2002: Kicevo, (Mazedonien); 1. Award for Experimental Film on the 32. State Festival (Non Professional Film)
 2002: Skopje, (Mazedonien), Grand-Prix „6th Youth Biennial“, Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia

Einzelausstellungen - Auswahl 
 2017: Düsseldorf, (Deutschland), „Above the Line and Under Water“. Unterwasser-Ballett-Aufnahmen, take OFF GALLERY
 2010: Cetinje, (Montenegro), „East t(w)o West“ Video Installation, National Museum of Montenegro
 2010: (Deutschland), „Raum Überwinden“ Fotografie - Video
 2010: Köln, (Deutschland), „Experimente mit Fotografie“ (Irena Paskali mit Dennis Thies), Art Galerie7
 2010: Sofia, (Bulgaria), „World, Word, Way…“, Hologram- & Video Installation, Culture Centrum, Republic of Macedonia
 2009: Paris, (Frankreich), „Urban Landscape II“, Photo & Video, ActuelArt Galerie
 2009: Köln, (Deutschland), „Treppenhaus“, Photographie & Video, Galerie im Turm
 2009: Skopje, (Mazedonien), „Everyday Life - Alltag“, Hologram & Video Installation
 2008: Skopje (Mazedonien), „Resolving Space“, Photo- und Videoinstallation, Open Graphic Art Studio -        Museum of the City of Skopje
 2008: Wien (Österreich), Photo- und Videoinstallation, KulturKontakt, Galerie ArtPoint
 2007: Mülheim a. d. Ruhr (Deutschland), „Salty Drops“, Installation, Aquarius Museum
 2007: Nürnberg (Deutschland), „Gestern und Heute“, Fotokunst und Video von Irena Paskali, Kunsthalle Nürnberg
 2007: Antalya (Türkei), „Moving in the City“, mit Imren Tüzün, Antalya Cultur and Arts Foundation
 2007: Paris (Frankreich), „Urban Landscape“, Cité Internationale des Arts
 2006: Skopje (Mazedonien), „Urban Landscapes“ Photo, "Mala Stanica", National Gallery, Mazedonien
 2004: Skopje (Mazedonien), „Videoworks 1999-2004“, Cultur Location, Tocka
 2004: Sofia (Bulgarien), „Between“, Videoinstallation, „Gallery IRIDA“
 2004: Hall in Tirol (Österreich), Kulturlabor Stromboli
 2003: Mostar (Bosnien und Herzegowina), „For our own good“, Photoinstallation, Alternativni Centre
 2002: Belgrad (Serbien), „Between“, Videoinstallation-“Studentski Kulturni Centre”
 2002: Skopje (Mazedonien), „On the way to/from Mazedonien“, Photo- & Videoprojektion “House of  ARM”
 2001: Skopje (Mazedonien), „FOR OUR OWN GOOD“, Photo-Art Cafe, Jonatan
 2001: Skopje (Mazedonien), „Nest“, Videoprojection - „Cultur Information Center“
 2001: Skopje (Mazedonien), „Between“, Videoinstallation - „CIX Gallery“
 2001: Weimar (Deutschland), „Between“, Performance - „Museum of Contemporary Arts“
 2001: Weimar (Deutschland), „One day, one life“, Videoinstallation - „Direction of Culture“

Sammlungen 
Museum of Contemporary Art, Skopje

Weblinks 
 Videoinstallation mit Plastik Arbeit
 Homepage

Künstler (Nordmazedonien)
Nordmazedonier
Person (Ohrid)
Jugoslawe
Geboren 1969
Frau